USS Meyer — название нескольких кораблей ВМС США.

 USS Meyer (DD-279) — эскадренный миноносец типа «Клемсон». На службе с 1919 по 1929 год.
 USS Wayne E. Meyer (DDG-108) — эсминец УРО типа «Арли Бёрк», на службе с 2009 года.

См. также 
 USS Myers (APD-105)